Игнаций Добжиньский (в ряде источников — Игнатий Добржинский; 1779–1841) — польский , , ,  и , отец музыкантов Игнация Феликса Добжиньского и .

Биография

Родился на Волыни, в восмемнадцать лет он уже играл на первой скрипке в графском оркестре Юзефа Августа Илинского в Романове, где И. Добжиньский написал несколько опер и балетную музыку; в 1799–1817 годах он был дирижёром этого оркестра. 

С 1817 по 1825 год Игнаций Добжиньский преподавал музыку в Польской гимназии в Виннице. Затем он провёл несколько лет в Кременце, прежде чем переехать в Варшаву, где его сын уже был известным композитором. Участвовал в выступлениях квартета и пробовал себя в церковной музыке.

Он женился на Евдокие, дочери руководителя духового оркестра в Санкт-Петербурге; их сыновья Игнаций Феликс и  продолжили музыкальную династию. 

Игнаций Добжиньский умер в 1841 году в польской столице и был похоронен на Повонзковском кладбище.

Как композитор Добжиньский оставил множество сочинений, как оркестровых, так и фортепианных, среди которых наиболее заметны полонезы, которые издал его сын, выражающие дух старой Польши («duch staropolski») и отличающиеся чисто национальным колоритом.

Примечания

Литература 
 Enciclopèdia Espasa. Volum núm. 18, 2a part, pàg. 1706 (ISBN 84-239-4581-2).

Композиторы Польши XVIII века
Композиторы Польши XIX века
Похороненные на кладбище Старые Повонзки